Криксајд има више значења:
 Криксајд (Кентаки)
 Криксајд (Пенсилванија)